Dobrošov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Dobrošov, Ortsteil von Hrazany, Okres Písek
 Dobrošov (Náchod), Ortsteil von Náchod, Okres Náchod
 Dobrošov (Libá), Siedlungseinheit von Libá, Okres Cheb

 Festung Dobrošov, Okres Náchod